Chetan Anand ist der Name folgender Personen:

* Chetan Anand (Regisseur) (1915–1997), indischer Filmregisseur und -produzent
 Chetan Anand Buradagunta (* 1980), indischer Badmintonspieler